Juul, även skrivet Juhl är ett danskt efternamn, som också förekommer i de andra skandinaviska länderna. Offentlig statistik tilgänglig i juli 2019 ger följande  antal personer med namnet i de nordiska länderna:
 Danmark:  Juul 3688,  Juhl 3564, totalt 7252 personer
 Norge: Juul 462, Juhl 56, totalt 518 personer
 Sverige: Juul 103, Juhl 139, totalt 242 personer
 Finland: Juul 11,  Juhl 5, totalt 16 personer

Personer med efternamnen Juul eller Juhl
Personer utan angiven nationalitet är från Danmark.
 Anders Juul (född 1981), skådespelare
 Asger Juul (1874–1919), musiker
 Christence Juul (1585–1659), adelsdam och författare
 Esger Juul (död 1325), ärkebiskop
 Finn Juhl (1912–1989), möbelformgivare och arkitekt
 Hanne Juul (född 1950), dansk-svensk vissångerska och pedagog
 Jesper Juul (1948–2019), familjeterapeut och författare
 Johannes Juul (1887–1969), uppfionnare och vindkraftspionjär
 Mona Juul (född 1959), norsk politiker och diplomat
 Nille Juul-Sørensen (född 1958), arkitekt oc formgivare
 Ole Juul (1852–1927), norsk målare
 Ole Juul (författare) (1918–2009), författare , journalist och motståndsman
 Ove Juul (diplomat) (1615–1686), ämbetsman och diplomat
 Pia Juul (1962–2020), poet, författare och dramatiker
 Poul Juhl (1898–1956), skådespelare
 Sissel Juul (1939–1987), norsk skådespelare
 Steen Juul (född 1950), travtränare

Källor

Danska efternamn
Norska efternamn